Олдем (округ, Кентуккі) 
Олдем (округ, Техас)